Hinton Parva (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Hinton Parva (Wiltshire) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)